Кузово — топоним в России:
 Кузово — село в Бирском районе Башкортостана;
 Кузово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Кузово — деревня в Порховском районе, Дубровенская волость.
 Кузово — упразднённое село в Износковском районе Калужской области.